Ятаган () — різновид клинкової колючо-рублячо-ріжучої зброї, що був поширений у османському війську.
 Танк T-84 Ятаган — модернізована версія танку Оплот.